Billie-Jean Moffitt ha battuto in finale Adrianne Haydon 6–3 6–4.

Teste di serie
 Billie-Jean Moffitt (campionessa)
 Maria Bueno (quarto turno)
 Adrianne Haydon (finalista)
 Françoise Dürr (terzo turno)
 Nancy Richey (quarto turno)
 Lesley Turner (quarti di finale)
 Annette Van Zyl (quarto turno)
 Virginia Wade (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1967